

Codici 
 IRD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ishurdi / Ishhurdi (Bangladesh)

Sigle 
Integrated Receiver and Decoder, dispositivo elettronico in grado di ricevere un segnale digitale e di decodificarlo
Information Research Department